

Személyek
 Mohamed bin Szalmán (1985), szaúdi koronaherceg, MbS néven is ismert
 Mohan Bikram Singh (1935), nepáli politikus, MBS néven is ismert

Helyek
 MBS nemzetközi repülőter (Freeland, Michigan, USA)
 Marina Bay Sands, üdülőhely Szingapúrban

Oktatás
 Alliance Manchester Business School (Alliance MBS), Manchesteri Egyetem, Anglia
 Mannheim Business School, Mannheimi Egyetem, Németország
 Melbourne Business School, Melbourne-i Egyetem, Australia
 Munich Business School, München, Németország
 MBS College of Crete, Heraklion, Kréta, Görögország
 MBS School of Planning and Architecture, Újdelhi, India
 Montpellier Business School (MBS), Montpellier, Franciaország
 Master of Business Studies, tudományos fokozat

Műsorszórók
 Mainichi Broadcasting System, Oszaka, Japán
 MBS TV
 MBS Radio
 Maritime Broadcasting System
 Mutual Broadcasting System

Informatika
 Megabit per szekundum (Mb/s) (= 1/8 MB/s)
 Megabájt per szekundum (MB/s) (= 8 Mb/s)

Egyéb 
 Többségi bónusz rendszer, angolul majority bonus system